KVU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Korolevu (Figi)